Бахрам Чубін
 Бахрам III
 Муіз-уд-дін Бахрам
 Бахрамов Тофік Бахрам-огли